Pachuca de Soto kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pachuca de Soto, stad, Hidalgo, 
 Pachuca de Soto (kommun), Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar